Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Лиге чемпионов УЕФА 2010/2011 годов минимум один матч (не считая квалификационный раунд).

Курсивом выделены футболисты, отзаявленные по ходу сезона.

Группа A

«Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) 

* В матче 1-го тура «Вердер» — «Тоттенхэм» мяч в свои ворота забил Петри Пасанен.

В матче 6-го тура «Твенте» — «Тоттенхэм» мяч в свои ворота забил Петер Висгерхоф.

«Интернационале» (Милан) 

* В 1979 году стадион «Сан Сиро» был переименован в «Джузеппе Меацца», но в Италии в ходу оба названия.

«Твенте» (Энсхеде) 

* В матче 1-го тура «Твенте» — «Интернационале» мяч в свои ворота забил Диего Милито.

«Вердер» (Бремен)

Группа B

«Шальке 04» (Гельзенкирхен) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Фельтинс-Арена» называется «Арена АуфШальке».

** В первом матче 1/4 финала «Интернационале» — «Шальке 04» мяч в свои ворота забил Андреа Раноккья.

«Олимпик» (Лион)

«Бенфика» (Лиссабон)

«Хапоэль» (Тель-Авив) 

* В матче 2-го тура «Хапоэль» — «Лион» мяч с пенальти забил вратарь хозяев Винсент Эньеама.

Группа C

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер)

«Валенсия» (Валенсия) 

* В матче 3-го тура «Рейнджерс» — «Валенсия» мяч в свои ворота забил Морис Эду.

«Рейнджерс» (Глазго)

«Бурсаспор» (Бурса)

Группа D

«Барселона» (Барселона)

«Копенгаген» (Копенгаген) 

* В матче 6-го тура «Копенгаген» — «Панатинаикос» мяч в свои ворота забил Джибриль Сиссе.

«Рубин» (Казань)

«Панатинаикос» (Афины)

Группа E

«Бавария» (Мюнхен) 

* В матче 3-го тура «Бавария» — ЧФР мячи в свои ворота забили Каду и Кристиан Панин.

«Рома» (Рим)

«Базель» (Базель)

ЧФР (Клуж-Напока)

Группа F

«Челси» (Лондон)

«Олимпик» (Марсель) 

* В ответном матче 1/8 финала «Марсель» — «Манчестер Юнайтед» мяч в свои ворота забил Уэс Браун.

«Спартак» (Москва) 

* В матче 1-го тура «Марсель» — «Спартак» мяч в свои ворота забил Сесар Аспиликуэта.

«Жилина» (Жилина)

Группа G

«Реал» (Мадрид) 

* В матче 1-го тура «Реал» – «Аякс» мяч в свои ворота забил Вюрнон Анита.

«Милан» (Милан) 

* В 1979 году стадион «Сан Сиро» был переименован в «Джузеппе Меацца», но в Италии в ходу оба названия.

«Аякс» (Амстердам)

«Осер» (Осер)

Группа H

«Шахтёр» (Донецк)

«Арсенал» (Лондон) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Эмирейтс» называется «Эшбертон Гроув».

** В ответном матче 1/8 финала «Барселона» – «Арсенал» мяч в свои ворота забил Серхио Бускетс.

«Брага» (Брага)

«Партизан» (Белград)

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 2010/2011

Ссылки 
 Официальный сайт Лиги чемпионов УЕФА
 Статистика команд на сайте Чемпионат.com: Команды — Турнирная таблица — Плей-офф 

состав